Halszkaraptorinae — базальное подсемейство в составе семейства дромеозаврид, которое включает в себя роды Halszkaraptor, Mahakala и Hulsanpes. Сравнение окаменелостей Halszkaraptor с костями существующих крокодилов и водных птиц показало свидетельства полуводного образа жизни. Название типовому роду и подсемейству в целом дано в честь польской исследовательницы, палеонтолога Хальшки Осмульской.

Описание 
Halszkaraptorinae определяются как наиболее инклюзивная клада, включающая Halszkaraptor escuilliei, но не Dromaeosaurus albertensis, Unenlagia comahuensis, Saurornithoides mongoliensis или Vultur gryphus. Данное подсемейство диагностируется по следующим признакам:
 длинная шея; 
 проксимально-ориентированные хвостовые позвонки (выступ позвонка стыкуется с соседним позвонком);
 выступающие дугоотросточные пластинки (костяные пластинки, образующие заднюю стенку каждого позвонка);
 уплощённая локтевая кость с заострённым задним краем;
 подвздошная кость с надтрохантерным отростком и др.

Систематика 
Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого в 2017 году Андреа Кау и его коллегами применительно к роду Halszkaraptor, с использованием последних данных Theropod Working Group.

Примечания 

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода